Thérèse Desqueyroux (roman)
Thérèse Desqueyroux (1962)
Thérèse Desqueyroux (2012)